Anthemis sphacelata  es una especie no aceptada y puede referirse a:
Anthemis sphacelata descrita por Willk. es el Anacyclus clavatus de Pers. 
Anthemis sphacelata descrita por J. & C.Presl es el Anthemis arvensis subsp. sphacelata de (C.Presl) R.Fernandes

Referencias